Киянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Киянська сільська рада — Житомирська область, Новоград-Волинський район